Андре Фужерон (, ) — французский живописец, один из крупнейших представителей нового реализма во французском искусстве.

Не имел специального художественного образования. Главенствующими сюжетами полотен художника являлись темы жизни и социальной борьбы французского народа.

Состоял в Коммунистической партии Франции (с 1939 года). Во время Второй мировой войны был участником Движения Сопротивления.

Полотна художника хранятся в экспозициях музеев Москвы, Нью-Йорка, Парижа и других городов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья о художнике 

Художники-реалисты
Художники Франции XX века
Родившиеся в Париже
Члены Французской коммунистической партии
Участники французского движения Сопротивления